El término «Kombat» puede referirse a:

 un rango militar;
 una famosa fotografía soviética titulada así por el rango;
 una pequeña población de Namibia.